El término Estado de Amazonas puede referirse a:

 Amazonas, estado federal que pertenece a Brasil;
 Amazonas, estado federal que pertenece a Venezuela.